Ел Чапопоте има више значења:

 Ел Чапопоте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чапопоте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чапопоте (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чапопоте (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапопоте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапопоте (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику